Masters of the Sun Vol. 1 — сьомий студійний альбом американського хіп-хоп гурту Black Eyed Peas. Альбом має політичний характер, натхненний коміксом з віповідною назвою та сучасним соціальним становищем США. Віддалений від останніх EDM та поп альбомів The E.N.D. та The Beginning, відмічає повернення гурту до стилю хіп-хоп та бум-беп з ранніх альбомів. Представлений 26 жовтня 2018 року під Interscope Records після численних синглів та музичних відеокліпів.

Список композицій

Посилання 
 Офіційний сайт 

Альбоми The Black Eyed Peas
Альбоми Interscope Records